Pickfordiateuthis är ett släkte av bläckfiskar. Pickfordiateuthis ingår i familjen kalmarer.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalmarer
Pickfordiateuthis